Гран-при Бельгии 1955 — гонка Формулы-1, состоявшаяся на трассе Спа-Франкоршам 5 июня 1955 года. Она стала четвёртым этапом чемпионата мира.

Гонка 

|}

 Первая и единственная в карьере поул-позиция Эудженио Кастеллотти — 4:18,1;
 Быстрый круг: Хуан Мануэль Фанхио — 4:20,6;
 Круги лидирования: Хуан Мануэль Фанхио - 36 кругов (1-36);
 Совместное использование автомобилей:
 Автомобиль №24: Роберто Мьерес (10 кругов) и Жан Бера (25 кругов). Они поделили 2 очка за пятое место.
 Харри Шелл прошёл квалификацию, но перед стартом передал автомобиль напарнику Морису Трентиньяну.
 Заводская команда Лянча отказалась от старта в данной гонке и вообще в Формуле-1 после гибели Альберто Аскари на тестах в Монце. Эудженио Кастеллотти все же вывел на старт свой автомобиль по частной заявке.

Положение в чемпионате после гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 
 
 
 Steve Small — The Grand Prix Who’s Who, 1996
 Sheldon and Rabagliati — A Record of Grand Prix and Voiturette Racing, Volume 6, 1954—1959, 1987